Мору — коммуна во Франции, департамент Жер
 Мору — коммуна во Франции, департамент Ло

См. также 
 Ламаш-де-Мору — район (фрегезия) в Португалии
 Мариану-Мору — муниципалитет в Бразилии
 Мору-мангбету — группа родственных народов в Республике Заир
 Риба-де-Мору — район (фрегезия) в Португалии
 Риу-де-Мору — район (фрегезия) в Португалии